Esperanto () bezeichnet:
 Esperanto, eine Plansprache
 (1421) Esperanto, einen Asteroiden
 Esperanto (Album), ein Album der Band Freundeskreis
 Esperanto Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln